Никола́й Ма́монтов:
 Мамонтов, Николай Андреевич (1898—1964) — советский художник, график.
 
 Мамонтов, Николай Петрович (1884 — после 1920) — командир 1-й чехословацкой дивизии, полковник.